Glavat (Mljet), otočić kod Mljeta
 Glavat (Lastovo), najistočniji otočić u otočju Vrhovnjaci, na pola puta između Lastova i Mljeta
 Glavat (naselje), bivše naselje na otočiću
 Svjetionik Otočić Glavat, svjetionik na otočiću